Juschkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Juschkiwzi (Oratiw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw
 Juschkiwzi (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj